

Municípios da Espanha 
La Mata (Castelló) — da Comunidade Valenciana
La Mata (Toledo) — de Castela-Mancha
La Mata de Ledesma — de Castela e Leão
La Mata de los Olmos — de Aragão

República Dominicana 
La Mata (República Dominicana) — município

Desambiguações de topônimos